Albee ist der Familienname folgender Personen:
 Arden L. Albee (* 1928), US-amerikanischer Geologe und Mineraloge
 Edward Albee (1928–2016), US-amerikanischer Schriftsteller
 Edward Franklin Albee II (1857–1930), amerikanischer Vaudevilleunternehmer (Keith-Albee-Orpheum)
 Fred Houdlett Albee (1876–1945), US-amerikanischer Arzt und Fachbuchautor
 George W. Albee (* 1921), US-amerikanischer Psychologe
 Spencer Albee (* 1976), US-amerikanischer Musiker
 Timothy Albee (* 1970), Independent-Filmemacher von Animationsfilmen

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Albee (South Dakota), im Grant County
 Albee Township (Michigan)
 Kurzform für Albeeville (Kalifornien)

Siehe auch:
 Albee Brook
 Albee Creek
 Liz Allbee (* 1976), US-amerikanische Trompeterin
 Albi (Begriffsklärung)